Als Augsttalberg wurden bezeichnet:
Der Theodulpass zwischen dem Mattertal im Wallis und dem Valtournenche im Augsttal.
Das Matterhorn, etwas nordwestlich dieses Passes gelegen.